Гери́циевые () — семейство грибов порядка Сыроежковых ().

Морфология 
Плодовые тела коралловидные, с шиповатым гименофором. У представителей семейства имеются глеоцистидные гифы, накапливающие маслянистые вещества. Споры амилоидные. Встречается в северных регионах с умеренным климатом и развиваются на гниющей древесине.

Представители 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  (= Hericium cirrhatum)

Примечания 

Семейства грибов
Сыроежковые